Brodersby (Angeln)
 Brodersby (Schwansen)